Mezzomonte ima više značenja:
 Mezzomonte, Firenze
 Mezzomonte, Latina
 Mezzomonte, Pordenone